Starflight — ролевая приключенческая компьютерная игра в научно-фантастическом стиле с элементами аркады и торговли, разработанная Binary Systems и опубликованная Electronic Arts в 1986. Изначально разработанная для IBM совместимых компьютеров и компьютерных систем Tandy, она была опубликована позже для Amiga, Atari ST, Macintosh и Commodore 64.
Полностью переработанная версия игры была разработана для Sega Mega Drive/Genesis в 1991.

Действие игры происходит в 4260 году. Игроку отводится роль капитана космического корабля, исследующего галактику. Игра нелинейна, что позволяет игрокам заниматься добычей ископаемых ресурсов, космическими битвами и дипломатией с инопланетянами. В игре присутствует основная сюжетная линия, которая развивается по ходу исследований.

Игра является одной из самых ранних воплощений сэндбокса и была положительно воспринята как современными ей, так и более поздними критиками.

Геймплей 
Геймплей предполагает менеджмент экипажем корабля, доступ к бортовым системам посредством соответствующих членов экипажа. Игра начинается на космической станции, где игрок может собрать команду из представителей пяти видов на шесть корабельных должностей: инженер, навигатор, учёный, связист, врач и капитан. Профпригодность члена экипажа соответствует его определяющему навыку, например учёный с высоким навыком науки может узнавать больше о характеристиках планеты и обнаруживать инопланетян на более дальних расстояниях. Один член экипажа может занимать несколько постов, но разные расы обладают различными ограничениями на максимальное развитие навыков. Корабль изначально оборудован лишь двигателями и небольшим запасом Эндуриума, кристалла, используемого в качестве топлива. Корабль можно улучшать, покупая броню, щиты, вооружение.

Примечания 

Компьютерные игры 1986 года
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Научно-фантастические компьютерные игры
Космические симуляторы
Компьютерные игры с открытым миром